Инграм има више значења:
 Инграм (Тексас)
 Инграм (Висконсин)
 Инграм (Пенсилванија)